Photo Museum Ireland est une galerie consacrée à la photographie contemporaine à Dublin, dans le quartier de Temple Bar.

Elle a été fondée en 1978 par John Osman. Appelée à l'origine « Gallery of Photography », elle déménage dans ses locaux actuels en 1995. Elle prend en juin 2022 le nom de « Photo Museum Ireland ».

Notes et références

Liens externes 

Fondation ou institution photographique
Art à Dublin
Musée ou galerie photographique
Musée en Irlande (pays)